Voitsdorf heißen folgende geographische Objekte:

Voitsdorf (Gemeinde Ried), Ortschaft von Ried im Traunkreis, Oberösterreich

Bohatice, Gemeinde im Okres Česká Lípa, Tschechien
Fojtovice, Ortsteil von Heřmanov, Okres Děčín, Tschechien
Fojtovice, Ortsteil von Krupka, Okres Teplice, Tschechien

Siehe auch:
 Foitsdorf